Чкаловск (Нижегородская область) — город, центр Чкаловского района Нижегородской области.
Чкаловск (Таджикистан) — в 1956—2016 годах название города Бустон в Таджикистане.